Деполи () — французская фамилия. Известные носители:

 Деполи, Алексис-Жозеф (1790—1867) — французский медальер и скульптор.
  (1949—) — французский историк, специалист по истории карточных игр и игральных карт.